Challenge Cup 2011/12 steht für:

 Challenge Cup 2011/12 (Frauen), die Volleyball-Saison 2011/12 des Challenge Cups der Frauen
 Challenge Cup 2011/12 (Männer), die Volleyball-Saison 2011/12 des Challenge Cups der Männer